Jméno a příjmení Jan Novák nebo Ján Novák má více známých nositelů:

 Jan Novák (fotbalista) – český fotbalista (1896–1968)
 Jan Novák (házenkář) (* 1960) – český házenkář
 Jan Novák (herec) (* 1972) – český herec
 Jan Novák (kameraman) (1918–1983)
 Jan Novák (lední hokejista) (* 1979) – lední hokejista
 Jan Novák (plavec) (* 1942) – slovenský a čs. dálkový plavec, pokořitel kanálu La Manche a jezera Bajkal
 Jan Novák (politolog) (* 1975) – český politolog, bezpečnostní ředitel a specialista Kanceláře prezidenta republiky, v letech 2006–2010 vedoucí Úřadu vlády ČR
 Jan Novák (prvoligový fotbalista) – československý prvoligový fotbalista Olomouce, Ostravy a Vítkovic
 Jan Novák (skladatel) (1921–1984) – český hudební skladatel
 Jan Novák (spisovatel) (* 1953) – česko-americký spisovatel
 Ján Novák (* 1985) – slovenský fotbalista

další význam
 Jan Novák (identita) – jméno pro osobu s neznámou či utajovanou identitou

Složená jména 
 Jan A. Novák (* 1951) – český spisovatel, publicista, novinář a fotograf
 Jan Bedřich Novák (1872–1933) – český historik a archivář
 Jan J. Novák (* 1938) – český básník
 Jan Václav Novák (literární historik) (1853–1920) – český literární historik
 Jan Václav Novák (skladatel) (1876–1939) – český klarinetista a skladatel